Мисс США 1993 () — 42-й конкурс красоты Мисс США прошедший 19 февраля 1993 года, в Century II Convention Center, Уичито, Канзас. Победительницей конкурса стала Кеня Мур из штата Мичиган.

Результаты

Специальные награды

Полуфинальные очки

Предварительные очки 

   Победительница 
   1-я Вице Мисс
   2-я Вице Мисс
   Финалистки
   Полуфиналистки

Финальные соревнования 

   Победлительница 
   1-я Вице Мисс
   2-я Вице Мисс
   Финалистки

Штаты-участницы

Заметки участниц 
Рекорд мероприятия: одиннадцать участниц ранее принимали участие в конкурсах «Юная Мисс США» или «Мисс Америка».
Участницы, которые приняли участие в прошлом на другом национальном конкурсе «Юная Мисс США»:
Келли Ху (Гавайи) — Юная мисс Гавайи и Юная мисс США 1985
Ян Хойер (Айова) — Юная мисс Айова 1987
Эрин Нэнс (Джорджия) — Юная мисс Джорджия 1988
Дженнифер Семинари (Северная Дакота) — Юная мисс Северная Дакота 1988
Кристен Андерсон (Монтана) — Юная мисс Монтана 1988
Яна Дурбан (Колорадо) — Юная мисс Колорадо 1989
Стефани Саттерфилд (Виргиния) — Юная мисс Виргиния 1989
Мэри Энн Чимино (Мэриленд) — Юная мисс Мэриленд 1990
Тавия Шейклс (Канзас) — Юная мисс Миссури 1990 (вошла в Топ 12 на «Юная мисс США 1990»)
Эллисон Бенусис (Коннектикут) — Юная мисс Коннектикут 1991
Участница, ранее получившая титул «Мисс Америка»:
Эми Фиссел (Нью-Джерси) — Мисс Нью-Джерси 1991
Лиза Хиггинс (Индиана) участвовала в конкурсе «Мать / дочь США» в 1990 году, представляя штат Кентукки.

Штатные заметки 
Кимберли Гринвуд, участница «Мисс Теннесси 1989», стала режиссёром конкурса красоты «Мисс Теннесси». Она осталась директором штатов Теннесси, Джорджии и выпустила двух победительниц «Мисс США».
Этот год стал третьим из семи, когда участницы были представлены по сторонам света. Стоит отметить, что в этом году штаты были обозначены иначе, которое давало Бюро переписи населения США. (Смотри Список регионов США#Регионы Бюро переписи населения США для получения дополнительной информации о регионах.)

Судьи 
Кэрол Альт

Кристина Саралеги
Ричард Аллеман
Лия МакКлоски

Мици Капча
Чарли Прайд

Примечания

См. также 
 Мисс Мира 1993
 Мисс Вселенная 1993
 Мисс Интернешнл 1993

Ссылки 
 Официальный сайт «Мисс США»

1993
События 19 февраля
Февраль 1993 года
1993 год в Канзасе
Уичито